Мащанский сельский совет () — входит в состав
Тростянецкого района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Мащанка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Мащанка
 с. Братское

Примечания